Jean Rodolphe Perronet – francuski inżynier
 Jean Maurice Perronet – francuski szermierz, olimpijczyk